Тре́йер () — немецкая фамилия.

Известные представители:
 Трейер, Пауль Иоосепович (род. 1934) — советский эстонский производственный деятель, бизнесмен, преподаватель.
 Трейер, Тобиас — швейцарский кёрлингист.